Los ganglios son agregados celulares que forman los órganos, y tienen una morfología ovoide y esférica. Hay dos tipos de formaciones que reciben este nombre:

los ganglios linfáticos, órganos del sistema linfático, como:
el ganglio centinela o el ganglio de Virchow-Troisier;
los ganglios nerviosos, formaciones nodulares que hay en el trayecto de los nervios, formados por la acumulación de cuerpos neuronales.

No confundir con:
 cojón, tumores benignos que se forman en los tendones y en las aponeurosis, sobre todo en la muñeca.

Anatomía